Йола, Yola или Forth and Bargy dialect — мёртвый язык западногерманской подгруппы германских языков, распространённый до середины XIX века в ирландских баронствах Форт (Forth) и Барги (Bargy) графства Уэксфорд.

Отделился от средневекового английского языка (диалекты юго-западной Англии — Девон, Сомерсет, Южный Пембрукшир) и развивался самостоятельно в результате неудачной попытки вторжения в Ирландию нормандских баронов Ричарда де Клэра и Роберта Фитц-Стивена в 1169 году. Переселенцам (среди которых преобладали англосаксы) удалось закрепиться лишь на небольшой территории.

Название «Yola» означает «старый». В результате географической изоляции йола мало изменился по сравнению со средневековым английским. Кроме того, в него проникло немало ирландских слов. К началу XIX века он существенно отличался от английского языка. Весьма близким к йола был фингальский язык или диалект, существовавший в графстве Фингал, также возникший в среде потомков норманнов, пытавшихся вторгнуться в Ирландию и также потерпевших неудачу в этом деле.

В результате массового голода в Ирландии, смерти и эмиграции носителей, язык йола (как и язык коренного населения, ирландский) к середине XIX века постепенно выходит из употребления, его вытесняет англо-ирландский диалект английского языка.

Фонология 
Так же, как и в нидерландском и юго-западных диалектах английского, большинство глухих фрикативных в йола стали звонкими. Система гласных, свойственная средневековому английскому, хорошо сохранилась, без малейших признаков великого сдвига гласных.

Интересной особенностью йола является нехарактерное для германских языков смещение ударения на второй слог во многих случаях: morsaale «morsel», hatcheat «hatchet», dineare «dinner», readeare «reader», weddeen «wedding», и т. п..

Грамматика

Местоимения 

Местоимения похожи на современные английские, за исключением первого лица ед. ч. (в английском изменилось под влиянием англо-нормандского) и третьего лица мн. ч. (в английском изменилось под влиянием скандинавских языков).

Глаголы 
Глагол сохранил ряд консервативных характеристик. Окончание второго и третьего лиц мн.ч. иногда -eth, как в английском языке эпохи Чосера. Причастие прошедшего времени сохранило префикс среднеанглийского языка «y» в форме «ee».

Лексика 
Большинство сведений о языке йола дошло до нас из глоссария, который составил Джейкоб Пул (Jacob Poole), фермер и член общины квакеров из Гроутауна, приход Тагмон, на границе между баронствами Барги и Шелмальер. Он собирал слова и фразы местного наречия, записывая речь своих работников в период с 1800 года и до своей смерти в 1827 году.

Хотя большая часть слов имеет англосаксонское происхождение, в языке йола имелись заимствования из ирландского и французского языков.

Влияние на современный южно-уэксфордский диалект 

Дермот О’Мирих (Diarmaid Ó Muirithe) совершил в 1978 г. поездку на запад Уэксфорда для изучения местного говора английского языка (Ó Muirithe 1997). Возраст его собеседников составлял от 40 до 90 лет. Он обнаружил, что в их речи до сих пор сохранились многие старые слова, в частности (слева — устаревшее слово, справа — современный английский аналог):
 Amain: ‘Going on amain’ = getting on well
 Bolsker: an unfriendly person
 Chy: a little
 Drazed: threadbare
 Fash: confusion, in a fash
 Keek: to peep
 Saak: to sunbathe, to relax in front of the fire

Примеры

Песня на языке йола 
Оригинал
Fade teil thee zo lournagh, co Joane, zo knaggee?
Th' weithest all curcagh, wafur, an cornee.
Lidge w’ouse an a milagh, tis gaay an louthee:
Huck nigher; y’art scuddeen; fartoo zo hachee?

Well, gosp, c’hull be zeid; mot thee fartoo, an fade;
Ha deight ouse var gabble, tell ee zin go t’glade.
Ch’am a stouk, an a donel; wou’ll leigh out ee dey.
Th' valler w’speen here, th' lass ee chourch-hey.

Yerstey w’had a baree, gist ing oor hoane,
Aar gentrize ware bibbern, aamzil cou no stoane.
Yith Muzleare had ba hole, t’was mee Tommeen,
At by mizluck was ee-pit t’drive in.

Joud an moud vrem earchee ete was ee Lough.
Zitch vaperreen, an shimmereen, fan ee-daf ee aar scoth!
Zitch blakeen, an blayeen, fan ee ball was ee-drowe!
Chote well aar aim was t’yie ouz n’eer a blowe.

Mot w’all aar boust, hi soon was ee-teight
At aar errone was var ameing 'ar 'ngish ee-height.
Zitch vezzeen, tarvizzeen, 'tell than w’ne’er zey.
Nore zichel ne’er well, nowe, nore ne’er mey.

(ещё девять строф опущены)
Примерный перевод на современный английский язык

What ails you so melancholy, quoth John, so cross?
You seem all snappish, uneasy, and fretful.
Lie with us on the clover, 'tis fair and sheltered:
Come nearer; you’re rubbing your back; why so ill tempered?

Well, gossip, it shall be told; you ask me what ails me, and for what;
You have put us in talk, till the sun goes to set.
I am a fool and a dunce; we’ll idle out the day.
The more we spend here, the less in the churchyard.

Yesterday we had a goal just in our hand.
Their gentry were quaking, themselves could not stand.
If Good-for-little had been buried, it had been my Tommy,
Who by misluck was placed to drive in.

Throngs and crowds from each quarter were at the Lough;
Such vapouring and glittering when stript in their shirts!
Such bawling and shouting, when the ball was thrown!
I saw their intent was to give us ne’er a stroke.

But with all their bravado they were soon taught
That their errand was aiming to bring anguish upon them
Such driving, and struggling, 'till then we ne’er saw
Nor such never will, no, nor never may.

Количественные числительные

Поздравительное обращение к лорду-лейтенанту в 1836 году 
Данное обращение было адресовано графу Малгрейву (Earl Mulgrave), лорду-лейтенанту Ирландии, в связи с его визитом в Уэксфорд в 1836. Текст опубликован 15 февраля 1860 г. в газете Wexford Independent. В предисловии к публикации редактор газеты Эдмунд Гор (Edmund Hore) писал:

The most remarkable fact, in reality, in connexion with the address is this. In all probability it was the first time regal or vice-regal ears were required to listen to word of such a dialect; an it is even still more probable that a like event will never happen again; for if the use of this old tongue dies out as fast for the next five-and-twenty years as it has for the same bygone period, it will be utterly extinct and forgotten before the present century shall have closed.In order for a person not acquainted with the pronunciation of the dialect to form anything like an idea of it, it is first necessary to speak slowly, and remember that the letter a has invariably the same sound, like a in «father». Double ee sounds like e in «me», and most words of two syllables the long accent is placed on the last. To follow the English pronunciation completely deprives the dialect of its peculiarities.Текст на языке йола:

To’s Excellencie Constantine Harrie Phipps, y’ Earle Mulgrave, Lord Lieutenant-General and General Governor of Ireland. Ye soumissive Spakeen o’ouz Dwelleres o’ Baronie Forthe, Weisforthe.

MAI’T BE PLESANT TO TH’ECCELLENCIE, — Wee, Vassalès o’ ‘His Most Gracious majesty’, Wilyame ee Vourthe, an, az wee verilie chote, na coshe and loyale dwellerès na Baronie Forthe, crave na dicke luckie acte t’uck neicher th’ Eccellencie, an na plaine grabe o’ oure yola talke, wi vengem o’ core t’gie ours zense o’ y gradès whilke be ee-dighte wi yer name; and whilke we canna zei, albeit o’ ‘Governere’, ‘Statesman’, an alike. Yn ercha and aul o’ while yt beeth wi gleezom o’ core th’ oure eyen dwytheth apan ye Vigere o’dicke Zouvereine, Wilyame ee Vourthe, unnere fose fatherlie zwae oure diaez be ee-spant, az avare ye trad dicke londe yer name waz ee-kent var ee vriene o’ livertie, an He fo brake ye neckares o’ zlaves. Mang ourzels — var wee dwytheth an Irelonde az ure genreale haim — y’ast, bie ractzom o’honde, ee-delt t’ouz ye laas ee-mate var ercha vassale, ne’er dwythen na dicke waie nar dicka. Wee dwyth ye ane fose dais be gien var ee guidevare o’ye londe ye zwae, — t’avance pace an livertie, an, wi’oute vlynch, ee garde o’ generale reights an poplare vartue. Ye pace — yea, we mai zei, ye vast pace whilke bee ee-stent owr ye londe zince th’ast ee-cam, proo’th, y’at wee alane needeth ye giftes o’generale rights, az be displayth bie ee factes o’thie goveremente. Ye state na dicke daie o’ye londe, na whilke be nar fash nar moile, albeit ‘constitutional agitation’, ye wake o’hopes ee-blighte, stampe na yer zwae be rare an lightzom. Yer name var zetch avancet avare ye, e’en a dicke var hye, arent whilke ye brine o’zea an dye craggès o’noghanes cazed nae balke. Na oure gladès ana whilke we dellt wi’ mattoke, an zing t’oure caulès wi plou, wee hert ee zough o’ye colure o’ pace na name o’ Mulgrave. Wi Irishmen ower generale houpes be ee-boud — az Irishmen, an az dwellerès na cosh an loyale o’ Baronie Forthe, w’oul daie an ercha daie, our meines an oure gurles, praie var long an happie zins, shorne o’lournagh an ee-vilt wi benisons, an yersel and oure gude Zovereine, till ee zin o’oure daies be var aye be ee-go to’glade.

Перевод на стандартный английский язык:

To his Excellency, Constantine Henry Phipps, Earl Mulgrave, Lord Lieutenant-General, and General Governor of Ireland. The humble Address of the Inhabitants of the Barony of Forth, Wexford.

MAY IT PLEASE YOUR EXCELLENCY — We, the subjects of his Most Gracious Majesty, William IV, and, as we truly believe, both faithful and loyal inhabitants of the Barony of Forth, beg leave at this favourable opportunity to approach your Excellency, and in the simple dress of our old dialect to pour forth from the strength (or fullness) of our hearts, our sense (or admiration) of the qualities which characterise your name, and for which we have no words but of ‘Governor’, ‘Statesman’, etc. In each and every condition it is with joy of heart that our eyes rest upon the representative of the Sovereign, William IV, under whose paternal rule our days are spent; for before your foot pressed the soil, your name was known to us as the friend of liberty, and he who broke the fetters of the slave. Unto ourselves — for we look on Ireland to be our common country — you have with impartial hand ministered the laws made for every subject, without regard to this party or that. We behold in you one whose days are devoted to the welfare of the land you govern, to promote peace and liberty — the uncompromising guardian of the common right and public virtue. The peace — yes, we may say the profound peace — which overspreads the land since your arrival, proves that we alone stood in need of the enjoyment of common privileges, as is demonstrated by the results of your government. The condition, this day, of the country, in which is neither tumult nor disorder, but that constitutional agitation, the consequence of disappointed hopes, confirms your rule to be rare and enlightened. Your fame for such came before you even into this retired spot, to which neither the waters of the sea below nor the mountains above caused any impediment. In our valleys, where we were digging with the spade, or as we whistled to our horses in the plough, we heard the distant sound of the wings of the dove of peace, in the word Mulgrave''. With Irishmen our common hopes are inseparably bound up — as Irishmen, and as inhabitants, faithful and loyal, of the Barony Forth, we will daily and every day, our wives and our children, implore long and happy days, free from melancholy and full of blessings, for yourself and our good Sovereign, until the sun of our lives be gone down the dark valley (of death).

Примечания

Литература 
 Poole’s Glossary (1867) — Ed. Rev. William Barnes (Editorial 'Observations')
 Poole’s Glossary (1979) — Ed. Dr. D. O’Muirithe & T.P. Dolan (Corrected Etymologies)
  Reprinted 1972 by the Dublin Institute for Advanced Studies, ISBN 0-901282-55-3.
 The Anglo-Norman and their English Dialect of South-East Wexford by Diarmaid ó Muirithe, from the book The English Language in Ireland, a compilation of lectures from the Tomas Davis Lecture Series broadcast on RTE radio and published in printed form in 1977. ISBN 0-85342-452-7
 The Dialect of Forth and Bargy Co. Wexford, Ireland (1996) — T P Dolan and Diarmaid ó Muirithe, published by Four Courts Press Ltd ISBN 1-85182-200-3
  ISBN 90-272-3753-0 (Europe), ISBN 1-58811-209-8 (US)

Ссылки 
 Jacob Poole of Growtown — And the Yola Dialect
 Yola historical Folk Park Official site. 
 A Glossary of Yola

Мёртвые языки
Разновидности английского языка